Jazovir Sedinenie (bulgariska: Язовир Съединение) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Targovisjte, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Jazovir Sedinenie ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Jazovir Sedinenie.

Trakten runt Jazovir Sedinenie består till största delen av jordbruksmark. Runt Jazovir Sedinenie är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Targovisjte (region)